Transductie (biofysica), de overdracht van energie van een donorelektron naar een receptorelektron, waarbij de energieklasse verandert.
 Transductie (genetica), de overdracht van cellulair, viraal, of bacterieel DNA of een combinatie ervan van de ene cel naar een andere, waarbij gebruik wordt gemaakt van een virusvector of een bacteriofaagvector.
Gespecialiseerde transductie werkt hetzelfde als transductie, maar is gelimiteerd tot specifieke locaties in de DNA-streng.
 Transductie (fysiologie), het transport van stimuli naar het zenuwstelsel of dat wat er plaatsvindt wanneer vele sensoren in het lichaam fysische signalen uit de omgeving omzetten in gecodeerde signalen, die naar het centrale zenuwstelsel worden gestuurd.
 Transductie (psychologie), redenering van specifieke gevallen tot gewone gevallen, typisch gebruikt bij kinderen tijdens hun ontwikkeling.
 Signaaltransductie, alle processen waarbij een biologische cel een signaal of prikkel, van welke aard dan ook, omzet in een andere soort signaal of prikkel.
 Een proces waarbij een transductor een bepaald type energie omzet in een ander type energie.
 Transductie (neuroscience), de omzetting van fysische signalen uit de omgeving van de zintuigen in gecodeerde neurale signalen naar het centrale zenuwstelsel.